Škofljica je ime več naselij

v Sloveniji 
 Škofljica, naselje v istoimenski občini

v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem 
 Škofljica (pri Važenberku), nem. Skoflitzen, tržna občina Velikovec

Viri 

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška